Матч всех звёзд АБА 1975 года () — ежегодная показательная баскетбольная игра, которая прошла во вторник, 28 января 1975 года, в Сан-Антонио (штат Техас) на домашней площадке профессиональной команды «Сан-Антонио Спёрс» «Хемис Фэйр-арене». Эта встреча стала восьмым матчем всех звёзд (ASG) в истории Американской баскетбольной ассоциации (АБА). Судьями на этой игре работали Джек Мэдден и Джесс Керси. Только во второй раз матч проходил на арене клуба, выступающего в Западном дивизионе АБА, первая встреча состоялась в 1973 году.

Сборная Востока под руководством Кевина Логери, который в это время тренировал команду «Нью-Йорк Нетс», без каких либо проблем обыграла сборную Запада Ларри Брауна («Денвер Наггетс») со счётом 151:124, после этого упрочила своё лидерство в серии (5:3) в их очном противостоянии. Самым ценным игроком этой встречи был признан защитник Фредди Льюис, представляющий на нём команду «Спиритс оф Сент-Луис». Эта игра стала предпоследней в истории ассоциации и последней, которая проводилась в обычном формате (Восток против Запада), ибо в следующем году в матче всех звёзд клуб «Денвер Наггетс» противостоял сборной остальных звёзд АБА, так как турнир проходил в одном дивизионе.

Матч всех звёзд

Составы команд 
В данной таблице опубликованы полные составы сборных Востока и Запада предстоящего матча.

Ход матча

Полная статистика матча 
В данной таблице показан подробный статистический анализ этого матча.

Лучшие игроки матча в пяти главных баскетбольных статистических показателях

  Жирным курсивным шрифтом выделена статистика самого ценного игрока матча.

Примечания

Ссылки 
 
 

Матчи всех звёзд АБА
АБА в сезоне 1974/1975
Спортивные соревнования в Сан-Антонио